Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 192001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 października 1960 do 26 lipca 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

192001-192100

192101-192200

192201-192300

192301-192400

192401-192500

192501-192600

192601-192700

192701-192800

192801-192900

192901-193000

Przypisy 

Lista planetoid 192001-193000